Balkan kan syfta på:
 Balkanbergen – en bergskedja från östra Serbien genom hela Bulgarien till Svarta havet
 Balkanhalvön – ett historiskt och geografiskt namn som sedan början av 1800-talet används för att beskriva ett område i sydöstra Europa
 Balkan (distrikt) – ett distrikt i Bulgarien
 Balkan (provins) – en provins i Turkmenistan